Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1998 de l’Open d'Australie qui est disputé du 19 janvier au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Venus Williams et Justin Gimelstob battent Helena Suková et Cyril Suk en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 

|-
|2|| Manon Bollegraf Rick Leach||align=center||| Kristine Radford Jim Grabb
|-
|3|| Lisa Raymond Patrick Galbraith||align=center|1/4 de finale|| Venus Williams Justin Gimelstob ()
|-
|4|| Caroline Vis Mahesh Bhupathi||align=center|1/2 finale|| Helena Suková Cyril Suk (5)
|-
|5|| Helena Suková Cyril Suk||align=center|Finale|| Venus Williams Justin Gimelstob ()
|-
|6|| Katrina Adams Ellis Ferreira||align=center||| Venus Williams Justin Gimelstob ()
|-
|7|| Larisa Neiland David Adams||align=center||| Kerry-Anne Guse Andrew Kratzmann
|-
|8|| Patricia Tarabini Daniel Orsanic||align=center||| Rachel McQuillan David Macpherson
|}

|-
|1|| Serena Williams Lleyton Hewitt||align=center||| Natasha Zvereva Andrew Florent
|-
|2|| Annabel Ellwood Ben Ellwood||align=center||| Lisa Raymond Patrick Galbraith (3)
|-
|3||style=background-color:#CCCCFF| Venus Williams Justin Gimelstob||align=center|Victoire'''|| Helena Suková Cyril Suk (5)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1998
Australie Double mixte
Australie Double mixte
Tennis en Australie en 1998
Tennis en janvier 1998
Tennis en février 1998